Дми́трий Огло́блин:
 Оглоблин, Дмитрий Алексеевич (1893—1942) — российский энтомолог, специалист по листоедам.
 Оглоблин, Дмитрий Николаевич (1905—1968) — украинский учёный в области маркшейдерии, доктор технических наук.
 Оглоблин, Дмитрий Игоревич (род. 1956) — советский конькобежец. Примечания